Seguenziidae är en familj av snäckor. Seguenziidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Seguenziidae 34 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Seguenziidae